

Кинематограф 
 «Назад в СССР» (Back in the USSR) — американо-японский фильм режиссёра Дерана Сарафяна 1992 года с участием российских актёров.
 «Назад в СССР» (Takaisin Russiin) — финский фильм режиссёра Яри Халонена 1992 года в стиле трэш-андеграунд. Другое название «Ленин-вампир».
 «Назад в СССР» — российский фильм 2010 года.

Литературные произведения 
 «Назад в СССР» (Back in the USSA) — роман английского писателя Кима Ньюмена 1997 года.

Музыка 
 Back in the USSR («Снова в СССР») — песня группы «Битлз» с «Белого альбома» (1968).
 «Назад в СССР» — сборник (бокс-сет) группы «Цветы» (2019), выпуск приурочен к 50-летнему юбилею группы.

См. также 

 «Снова в СССР» – студийный альбом Пола Маккартни.

Примечания